Fangio Buyse – allenatore di calcio ed ex calciatore belga
 Raymond Buyse (1889-1974) – pedagogista belga